

Cinema 
 Hail Satan? – documentario del 2019 diretto da Penny Lane

Religioni 
 Hail Satan – traduzione inglese dell'espressione Ave Satana